Barim bezeichnet:

 Barim (Sprache), austronesische Sprache
 Perim, Insel des Jemen